Князе́вич — українське прізвище.

Відомі носії:
 Князевич Василь Михайлович (нар. 1956) — український лікар, громадсько-політичний діяч міністр охорони здоров'я України (2007–2010).
 Князевич Петро Михайлович (нар. 1949) — художній керівник Гуцульського ансамблю пісні і танцю, народний артист України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Князевич Руслан Петрович (нар. 1974) —  український політик та юрист, народний депутат України.

Українські прізвища